Le Moscou Skate (Moscow Skate en anglais, Moskovskie konki en russe) est une compétition internationale de patinage artistique qui se déroulait en URSS au cours de l'automne. Il accueillait des patineurs amateurs de niveau senior dans quatre catégories: simple messieurs, simple dames, couple artistique et danse sur glace. Le Moscou Skate est l'ancien nom de la Coupe de Russie.

Le quinzième Moscou Skate est organisé du 10 au 14 décembre 1980 à Moscou.

Résultats

Messieurs

Dames

Couples

Danse sur glace

Source 
 Prize of Moscou News 1980 sur wikipedia anglais

1980
Compétition de patinage artistique à Moscou
Patinage artistique en 1980
1980 en Union soviétique
Sport en décembre 1980